Чемпионат Египта по футболу 1996/1997 — 40-й чемпионат Египта, проходивший с 20 августа 1996 года по 5 августа 1997 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1996/1997 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1996/1997 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1996 году
Спорт в Египте в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997